Смитфилд има више значења:
 Смитфилд (Лондон)
 Смитфилд (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Смитфилд (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Смитфилд (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Смитфилд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Смитфилд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Смитфилд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Смитфилд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Смитфилд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Смитфилд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина